Дмитрий Александрович Бурлако́в (род. 1972) — российский актёр, телеведущий и режиссёр.

Биография 
Дмитрий Бурлаков родился 29 ноября 1972 года в городе Актюбинске. Свой творческий путь начал в Актюбинском областном театре драмы. А в 1990 году поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова (курс Ермаковой В. А.).

После окончания театрального факультета Дмитрий работал в Саратовском театре драмы, а в 1996 году приехал покорять московских зрителей. Дмитрий работал в театре на Перовской и театре у Никитских ворот, где играл такие роли, как Гриффин в спектакле «Невидимка», а в постановке «История лошади» Дмитрия можно было увидеть в 3-х абсолютно разных ролях: Милый, граф Бобринский, офицер. В 1999 году Дмитрий приходит на кастинг мюзикла «Метро». Роль Платона-заики полюбилась зрителям. В 2002 году Филипп Киркоров привозит в Москву бродвейский мюзикл «Чикаго», в котором Бурлаков играл судью, Фреда Кейсли, Билли Флина. После объявления себя банкротом Филипп Киркоров закрывает мюзикл, но актёры, собравшись вместе, решили не дать «Чикаго» умереть. В мюзикле «Однажды в Чикаго», которой по сегодняшний день идёт в московских театрах, а также успешно гастролирует по городам России и ближнего зарубежья, Дмитрий играет Щедрого Гарри. В разное время озвучивал рекламы, фильмы, в том числе «Чикаго» и «Банды Нью-Йорка».

С 2004 года Дмитрий работает телеведущим программы «Зеркало жизни» на канале ТДК, а с 2007 года — актёром и ведущим передач на канале «Радость моя» («Шишкин Лес» (с 2004 г.), «Доброе слово», «Рассказы о святых», «Сказки и истории», «Добрый день»). В передаче «Сказки и истории» выступает также режиссёром некоторых выпусков.

В 2005 году на экраны выходит художественный фильм «Фартовый», по повести Высоцкого и Манчинского «Чёрная свеча», где Бурлаков играет роль Гарика Кламбоцкого. В 2007 году Дмитрий снимается в сериале «Татьянин день» в роли продюсера Эдуарда. В этом же году у него рождается сын Фёдор.

Творчество

Роли в театре 
 «Пчёлка» — принц (Актюбинский областной театр драмы)
 «Фаворит» (В. Пикуль) — Гришка, денщик Потёмкина (Актюбинский областной театр драмы)
 «Саломея» — молодой сириец (дипломный)
 «Герой нашего времени» (М. Лермонтов) — Печорин (дипломный)
 «Любовь к трём апельсинам» — Дзанни (дипломный)
 «Виват, Виктор!» — Дзанни (Саратовский областной театр драмы)
 «Крематор» — сын (Саратовский областной театр драмы)
 «Лес» — Буланов (Театр на Перовской)
 «Муха-Цокатуха» (К. Чуковский) — комарик (Театр на Перовской)
 «Гамбринус» — Яшка (Театр у Никитских ворот)
 «История лошади» — милый, граф Бобринский, офицер (Театр у Никитских ворот)
 «Невидимка» — Гриффин (невидимка) (Театр у Никитских ворот)
 «Пир во время чумы» — Цыган (Театр у Никитских ворот)
 «Золотой тюльпан Фанфана» — солдат, генерал (Театр у Никитских ворот)
 «Метро» (мюзикл) — Платон
 «Чикаго» (мюзикл) — судья, Фред Кейсли, Билли Флин
 «Моя прекрасная Кэт» — бандит
 «Пола Негри» (мюзикл) — Эрнст Любич

Роли в кино 
 «Родственный обмен» — водитель Милованова
 «Фартовый» — Гарик Кламбоцкий
 «Красная комната» — друг Николь
 «Шпионские игры» — следователь
 «Татьянин день» — продюсер Эдуард
 «Украсть У» — Паша
 «Звезда империи» — граф Оболенский
 «Бульварное кольцо» — врач скорой помощи
 «Улыбка пересмешника» — Николай Борисович, опер, друг Рудина
 «Условия контракта» — Костя, муж Тани

Работы на телевидении 
 «Зеркало жизни» (ТДК), ведущий
 «Шишкин Лес» (телеканал «Радость моя»), ведущий
 «Доброе слово» (телеканал «Радость моя»), ведущий
 «Рассказы о святых» (телеканал «Радость моя»), ведущий
 «Добрый день» (телеканал «Радость моя»), ведущий
 цикл постановочных спектаклей «Сказки и истории» (телеканал «Радость моя»), актёр (Серж Огурцов, Слуга Короля, Следователь, Барон фон Буфон и другие персонажи), режиссёр некоторых выпусков
 телесериал «Усадьба» (телеканал «Радость моя»), режиссёр

Примечания 

Выпускники Саратовской театральной школы
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Персоналии:Саратовский театр драмы
Персоналии:У Никитских ворот
Телеведущие России
Телеведущие канала «Радость моя»